Nusamaibashi bezeichnet:
 Nusamaibashi (Brücke), Brücke auf der japanischen Insel Holkaido
 (4459) Nusamaibashi, danach benannter Asteroid